Конструкција (лат. constructio) је поступак којим се нека целина склапа од делова (елемената), или је резултат таквог поступка.

У техници се може односити на:
 Конструкција (грађевинска)
 Конструкција (машинска)
 Конструкција (дрвена)
 Конструкција (папирна)
 Конструкција (жичана)
 Конструкција (челична)

У математици се односи на геометријску конструкцију.
У лингвистици се односи на конструкцију реченице.